Алекса́ндр Миха́йлович Люби́мов (25 февраля 1879, Пальцево, Курская губерния — 19 декабря 1955, Ленинград) — русский и советский , график и педагог, портретист, жанровый живописец. Профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родился Александр Михайлович Любимов в 1879 году, в селе Пальцево Дмитриевского уезда Курской губернии в семье дворянина. В 1892 году семья Любимовых переехала сначала в Курск, а затем в Санкт-Петербург.

В 1895—1901 гг. учился в Центральной школе технического рисования барона А. Штиглица. С 1901 года занимался как вольнослушатель в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств в мастерской Ильи Репина. Получил звание художника за картину «Каин» (30.10.1909) .

После окончания в 1909 году Высшего художественного училища Александр Любимов, по рекомендации И. Е. Репина, в 1912—1919 годах возглавлял Харьковское художественное училище (среди наиболее известных учеников — А. Дейнека, Б. Косарев).

В 1927 году Любимов вернулся в Ленинград. Преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (1934—1941, профессор с 1939 года) и Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной (1949—1955, профессор с 1949 года).

Александр Любимов участвовал в выставках с 1900 года. Писал портреты, жанровые и исторические композиции, пейзажи. Создавал сатирическую графику, театральные зарисовки, шаржи. Работал в технике масляной живописи, акварели, гуаши, пастели, карандашного рисунка. Персональные выставки произведений Александра Любимова были показаны в 1949 году в Ленинграде и в 1991 и 1998 годах в Санкт-Петербурге.

Живописную манеру Александра Любимова отличают богатство тональных отношений и совершенный рисунок, широкое свободное письмо, использование разнообразной фактуры — от пастозно положенных цветовых пятен до прозрачных рефлексов и теней, создающих объёмно-пространственную характеристику формы.

Александр Любимов был членом Ленинградского Союза художников с 1932 года.

Учениками Александра Любимова были известные художники и педагоги Юрий Непринцев, Николай Тимков, Александр Дейнека, Александр Лактионов, Пётр Белоусов, Михаил Козелл и другие.

Скончался 19 декабря 1955 года в Ленинграде на 77-м году жизни от инсульта. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Произведения А. М. Любимова находятся в Государственном Русском музее, в многочисленных музеях и частных собраниях в России, Франции, Великобритании, США, Германии, Италии и других странах.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников

Примечания

Литература 
 Всесоюзная художественная выставка 1947 года. Каталог. — М.; Л.: Комитет по делам искусств при СМ СССР, 1947.
 Выставка живописи, графики и скульптуры. Советские художники ко дню 60-летия К. Е. Ворошилова. — М.: Искусство, 1941.
 Изобразительное искусство Ленинграда : Каталог выставки. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — С. 22.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады : Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1989. — С. 11.
 Выставка произведений ленинградских художников 1947 года : Каталог. — Л.: ЛОСХ, 1948.
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года : Каталог. — Л.: Лениздат, 1951. — С. 13.
 Выставка русского дореволюционного и советского искусства : Каталог. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 1954.
 Выставки советского изобразительного искусства : Справочник. — Том 3: 1941—1947 годы. — М.: Советский художник, 1973. — С. 9, 25, 108, 153, 200, 251, 334, 342, 343, 375.
 Выставки советского изобразительного искусства : Справочник. — Том 5: 1954—1958 годы. — М.: Советский художник, 1981. — С. 98.
  ISBN 978-5-901724-21-7.
 Романычева И. Г. Академическая дача. История и традиции. — СПб.: Петрополь, 2009. — С. 35.
 Седьмая выставка произведений ленинградских художников 1941 года : Каталог. — Л.: ЛССХ, 1941.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России : Каталог выставки. — СПб.: ЦВЗ «Манеж», 1997. — С. 292.
 Эткинд М. Александр Михайлович Любимов. — Л.: Художник РСФСР, 1971. — 120 с.

Ссылки 
 Александр Любимов на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия»
 Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.

Родившиеся в Дмитриевском районе
Художники-портретисты России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Умершие от инсульта
Похороненные на Литераторских мостках